Border Wars (2012)
 Border Wars (2013)